El término Luchino Visconti puede referirse a:

 Luchino Visconti (1906 – 1976), aristócrata y director de cine italiano.

 Luchino Visconti (Señor de Milán) (1287 o 1292 - 1349), Señor de Milán (1339 - 1349).